A magyar nagydíj volt a 2020-as Formula–2 bajnokság harmadik nagydíja, amelyet 2020. július 10. és július 12. között rendeztek meg a Red Bull Ringen, Spielbergben.

Szabadedzés 
A stájer nagydíj szabadedzését július 10-én, pénteken délelőtt tartották.

Időmérő edzés 
A magyar nagydíj időmérő edzését július 11-én, szombaton futották.

Főfutam 
A magyar nagydíj főfutamát július 11-én, szombaton futották.

Sprintfutam 
A magyar nagydíj sprintfutamát július 12-én, vasárnap futották.

stájer
Formula–2-es nagydíjak